Tui Atua Tupua Tamasese Tufuga Efi, né le   à Moto'otua aux Samoa, est un chef traditionnel, historien et homme d'État samoan. Il est le chef de l'État indépendant des Samoa (O le Ao o le Malo o Samoa) de 2007 à 2017.

Biographie 
Fils du prince Tupua Tamasese Mea'ole de la dynastie Tamasese, et d'Irene Gustava Noue Nelson, elle-même la fille d'Olaf Nelson (figure du mouvement anticolonial des années 1920 et 1930), il effectue ses études à l'Université Victoria de Wellington, en Nouvelle-Zélande.

En 1966, il entre au Fono (Parlement) sous l'étiquette du Parti chrétien-démocrate (Christian Democratic Party). Au décès de son oncle Tupua Tamasese Lealofi IV, en 1983, il lui succède au titre de Tupua Tamasese, l'un des quatre plus hauts titres dynastiques (tama 'aiga) du pays. Il est ministre des Travaux publics de 1970 à 1972. Il est Premier ministre des Samoa de mars 1976 à avril 1982 et de septembre à décembre 1982 puis vice-Premier ministre de 1985 à 1988.

En 2004, il est élu comme membre du Conseil des suppléants, institution chargée de remplir l'intérim de la fonction de chef de l'État en cas de vacance de celle-ci. À la mort de Malietoa Tanumafili II le , Efi exerce les fonctions de chef de l'État par intérim conjointement avec Va'aletoa Sualauvi II. Le  suivant, seul candidat, il est élu chef de l'État à l'unanimité par le Fono ; il prend ses fonctions le 20. Ses prédécesseurs ayant été nommés à vie par la constitution de 1960, il est le premier chef de l'État des Samoa élu, pour un mandat de cinq ans. Le , il est réélu sans opposition pour un deuxième mandat.

Titulature 
 1963 -  : Tupuola Efi.
  -  : Tupua Tamasese Tupuola Tufuga Efi.
  -  : Son Altesse Tui Atua Tupua Tamasese Tufuga Efi.

Ascendance

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Liste des dirigeants actuels
 Dynastie Tamasese

Liens externes 
 

Chef de l'État des Samoa
Souverain de la dynastie Tamasese
Premier ministre des Samoa
Vice-Premier ministre des Samoa
Ministre samoan des Travaux publics
Étudiant de l'université Victoria de Wellington 
Naissance en mars 1938
Naissance à Apia